Шерман Ховард (; род. 11 июня 1949) — американский актёр.

Биография

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки